Escudé est le patronyme de :
Carlos Escudé (1948-2021), intellectuel argentin
Nicolas Escudé (né en 1976), joueur de tennis français
Julien Escudé (né en 1979), footballeur international français
Gaston Escudé, homme politique français
José Escudé Claramunt, (1843-1909), militaire espagnol

Homonymie de patronyme